"Valea" se poate referi la:

Localități din România 
 Valea, localitate în județul Bistrița-Năsăud
 Valea, localitate în județul Dâmbovița
 Valea, localitate în județul Gorj 
 Valea, localitate în județul Hunedoara   
 Valea, localitate în județul Mureș

Localități din România cu nume compus

Localități din Republica Moldova 
 Valea,  sat din cadrul comunei Cremeniug din raionul Soroca 
 Valea-Trestieni, Nisporeni, localitate-centru de comună în Raionul Nisporeni 
 Valea Adîncă, Stînga Nistrului, localitate-centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului 
 Valea Coloniței, Criuleni, sat din cadrul comunei Dolinnoe din raionul Criuleni 
 Valea Florii, Hîncești, sat din cadrul comunei Sărata-Galbenă din raionul Hîncești
 Valea Norocului, Sîngerei, sat din cadrul comunei Izvoare din raionul Sîngerei
 Valea Nîrnovei, Nisporeni, sat din cadrul comunei Ciutești din raionul Nisporeni 
 Valea Rusului, Fălești, sat din cadrul comunei Pruteni din raionul Fălești
 Valea Rădoaiei, Florești, sat din cadrul comunei Nicolaevca din raionul Florești 
 Valea Satului, Criuleni, sat din cadrul comunei Dolinnoe din raionul Criuleni 
 Valea Verde, Căușeni, sat din cadrul comunei Grădinița din raionul Căușeni
 Valea lui Vlad, Sîngerei, sat din cadrul comunei Dumbrăvița din raionul Sîngerei

Locuri din străinătate  
 Valea Timocului, regiune istorică situată între Serbia și Bulgaria, de-a lungul văii râului Timoc

Alte denumiri geografice 
 Valea Izei, vale a râului Iza din depresiunea Maramureșului
 Valea Nișului
 Valea Oltului, regiune turistică din Carpați situată de-a lungul traseului râului Olt
 Valea Prahovei, regiune turistică din Munții Carpați situată pe traseul râului Prahova
 Valea Teleajenului, vale a râului Teleajen
 Valea Vaserului, vale care aparține râului Vaser
 Valea Cetății, cartier în sudul municipiului Brașov

Vezi și 

Toponime românești